Ellsworth může být:

 Ellsworth County – okres ve státě Kansas v USA

příjmení
 Lincoln Ellsworth (1880–1951) – americký podnikatel, letec a polární badatel
 Oliver Ellsworth (1745–1907) – americký právník, státník a politik